

Бял-Кладенець () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Нова Загора.
 Бял-Кладенець () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Стамболово.